Thunderbird (litt. en français « oiseau-tonnerre ») est un terme anglais pouvant faire référence à :

Mythologie 
Thunderbird (oiseau-tonnerre en français), créature légendaire issue des croyances amérindiennes.

Cinéma / Télévision
 Thunderbirds, titre original du film américain Pilotes de chasse (1942), réalisé par William A. Wellman ;
 Thunderbirds, titre original du film américain Les Diables de l'Oklahoma (1952), réalisé par John H. Auer ;
 Thunderbirds, titre original de la série télévisée britannique Les Sentinelles de l'air (1965), créée par Sylvia Anderson et Gerry Anderson et qui a donné lieu à de nombreuses suites parmi lesquelles :
 L'Odyssée du cosmos (Thunderbirds Are Go, 1966), film britannique de David Lane ;
 Thunderbirds et Lady Pénélope (Thunderbird 6, 1968), film britannique de David Lane ;
 Thunderbirds 2086 (1982), série d'animation japonaise de Kimio Ikeda ;
 Thunderbirds : Les Sentinelles de l'air (Thunderbirds, 2004), film américain de Jonathan Frakes ;
 Thunderbirds (Thunderbirds Are Go, 2015), série télévisée britanno-néo-zélandaise de David Scott et Theo Baynton, reboot de la série originale.

Musique
 Thunderbird (2000), chanson de Stevie Ray Vaughan & Double Trouble ;
 Thunderbirds Are Go/3am (2004), chanson du groupe britannique Busted ;
 The Fabulous Thunderbirds, groupe de blues dont fit partie Jimmie Vaughan.

Littérature
 Thunderbird, nom de plusieurs super-héros de Marvel Comics liés aux X-Men.

Jeux vidéo
 Thunderbirds (1989), jeu vidéo édité par Grandslam adapté de la série télévisée ;
 Thunderbirds (2000), jeu vidéo édité par SCI Entertainment adapté de la série télévisée.

Informatique
 Athlon Thunderbird, nom de code pour un modèle de processeur AMD Athlon ;
 Mozilla Thunderbird, client de messagerie développé par la fondation Mozilla.

Sport
Thunderbirds d'Algoma, les équipes sportives interuniversitaires représentant l'Université Algoma dans le Sport interuniversitaire canadien;
Thunderbirds de la Caroline, une équipe de hockey sur glace dans l'ECHL;
Thunderbirds de Seattle, une équipe de hockey sur glace dans la Ligue de hockey de l'Ouest;
Thunderbirds de l'UCB, les équipes sportives interuniversitaires représentant l'Université de la Colombie-Britannique dans le Sport interuniversitaire canadien;
Nailers de Wheeling, dont l'ancien nom est «Thunderbirds de Wheeling», une équipe de hockey sur glace dans l'ECHL.

Patronyme
Chief Thunderbird (1866-1946), acteur américain d'origine Cheyenne.

Toponymes
 Parc Thunderbird, parc abritant des totems à Victoria en Colombie-Britannique.

Divers
 Thunderbirds, patrouille acrobatique de l'US Air Force ;
 Thunderbird, nom donné à un Boeing B-17G Flying Fortress ;
 Thunderbirds de Seattle, équipe de hockey sur glace américaine ; 
 Thunderbird, montagnes russes en bois du parc d'attractions finlandais PowerPark ;
 Thunderbird, montagnes russes du parc d'attractions américain Holiday World & Splashin' Safari ;
 Ford Thunderbird ou  « T-Bird », automobile du constructeur américain Ford, avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 générations ;
 Triumph Thunderbird, moto du constructeur britannique Triumph ;
 Gibson Thunderbird, modèle de guitare basse de la gamme Gibson, qui existe également en modèle Epiphone, la sous-marque de Gibson ;
 English Electric Thunderbird, missile sol-air britannique des années 1960 ;
 Thunderbird - School of Global Management, MBA international en marketing, finance et développement international situé à Glendale (États-Unis) ;
 Thunderbird, un service de train au Japon.

Voir aussi